Иван Герасимович Долгополов (14.12.1922 — ?) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился в 1922 году на Украине, в селе Макеевка. С августа 1940 года — на военной службе. Призван Лосиновским райвоенкоматом Черниговской области Украинской ССР. Поступил в Киевское пехотное училище.

Великая Отечественная война 
В августе 1941 года окончил Киевское пехотное училище в звании лейтенант. Участник Великой Отечественной войны с августа-сентября 1941 года. Участник Битвы за Москву. Воевал в составе 1178-го стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии 61-й армии Западного фронта. В январе 1942 года был тяжело ранен.

С января 1943 года — заместитель командира взвода, а с 17 января 1943 года — старший лейтенант, командир 2-го взвода 3-й роты накопительного 11-го отдельного штрафного батальона Западного фронта. С 1 августа 1943 года по 8 апреля 1944 года капитан Долгополов воевал в должности командира роты ПТР в боевом 11-м отдельном штрафном батальоне 10-й армии на Западном и затем на 1-м Белорусском фронтах. С 1 сентября 1943 года капитан Долгополов был переведён на должность командира 1-й стрелковой роты боевого 11-го отдельного штрафного батальона 10-й армии. 24 сентября 1943 года, в ходе Смоленско-Рославльской операции, при освобождении Рославля был второй раз ранен, 4 октября 1943 года приказом командования 139-й стрелковой дивизии 10-й армии, которой в это время был придан боевой штрафной батальон на Западном фронте, награждён орденом Красной Звезды. 8 апреля 1944 года на основании приказа войскам 1-го Белорусского фронта убыл из расформированного боевого 11-го отдельного штрафного батальона 10-й армии. Затем Долгополова направили снова в накопительный батальон, который в тому времени был переименован в 16-й отдельный штрафной батальон, на должность командира роты.
 
8 ноября 1944 года награждён орденом Отечественной войны II степени. В наградном листе упоминается как о его заслугах на службе в 16-м (ранее — 11-м) накопительном штрафном батальоне фронта, так и о боевом опыте, полученном им непосредственно в боях против немецких захватчиков в боевом 11-м отдельном штрафном батальоне 10 армии.

Послевоенная карьера 
Член КПСС. После окончания Великой Отечественной войны — командир батальона, командир полка, командир дивизии, командир армейского корпуса.

С июня 1972 года по май 1976 года — командир 32-й общевойсковой армии.

На общественной и политической работе до 1982 года.

Умер в Елабуге после 1985 года.

Награды 
 Орден Красной Звезды (04.10.1943)
 Орден Отечественной войны II степени (08.11.1944)
 Медаль «За взятие Кенигсберга» ()
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (?)

Примечания

Ссылки 
 Долгополов
 Долгополов Иван Герасимович :: Память народа

Генерал-лейтенанты (СССР)
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС